

События 
 Консулы имп. Константин и цезарь Константин.
 Разгром Старшей Чжао (хуннов).
 Китайское царство Северная Хань разгромлено государством Поздняя Чжао.
 Гэна бежал от народа в Юйвэнь. Возведён Ихуай, сын Юйлюя.
 329—334 — Хан табгачей Ихуай.

Родились 
 Григорий Богослов, святой Православной и Католической церквей.

Скончались 
 Лю Яо, последний император хуннского государства Северная Хань.

См. также